Ramstein puede referirse a:

 la localidad alemana de Ramstein-Miesenbach.
 la base aérea Ramstein, cercana a dicha localidad.
 un accidente aéreo que tuvo lugar en dicha base en 1988 (desastre de Ramstein).

También puede tratarse de un error al escribir:

 el nombre de la banda de metal industrial alemana Rammstein.
 una canción de dicho grupo incluida en su álbum Herzeleid.
 un planeta menor llamado (110393) Rammstein en honor a dicha banda.